Иван Ерёмин:
 Ерёмин, Иван Андреевич (1921—1991) — Герой Советского Союза.
 Ерёмин, Иван Васильевич (1923—1998) — советский и российский учёный-геолог.
 Ерёмин, Иван Егорович (1924—1976) — Герой Советского Союза.
 Ерёмин, Иван Иванович (1933—2013) — российский математик, Академик РАН.